Segunda División 2012/2013 var den 82:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Uppflyttnings-playoff

Anmärkningslista

Källor
 Laliga.es 

2012 i Spanien
2013 i Spanien
Fotbollssäsongen 2012/2013